

Persone 
 Edmond van Daële – attore francese
 Joop van Daele – ex calciatore olandese, difensore
 Joseph Van Daele – ciclista su strada belga
 Léon Van Daele – ciclista su strada e pistard belga